SANU steht für:
 die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste
 den Flughafen San Juan (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

Siehe auch:
 Sanu

Abkürzung